Эргихуэла-де-Сьюдад-Родриго ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар.  Занимает площадь 23,41 км². Население — 103 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 108 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки